Ti Rocher ist der Name der geographischen Objekte:
 Ti Rocher (Castries), Dorf im Hinterland von Castries, St. Lucia
 Ti Rocher (Micoud), Dorf im Hinterland von Micoud, St. Lucia
 Morne Ti Rocher, Berg auf Haiti